Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2011 года в I-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 12 по 19 декабря 2010 года в Бобруйске (Белоруссия) и Бледе (Словения). Победители групп получили право играть в ТОП-дивизионе чемпионата мира 2012 года. Команды, занявшие в группах последние места перешли в группу A второго дивизиона чемпионата мира 2012 года.

Участвующие команды 
В чемпионате принимали участие 12 национальных команд — десять из Европы и две из Азии. Сборные Литвы и Великобритании пришли из второго дивизиона, сборные Латвии и Австрии пришли из ТОП-дивизиона, остальные — с прошлого турнира первого дивизиона.

Группа А

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+2).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 
В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 
Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Бен Боунс
 Защитник:  Ральф Фрейбергс
 Нападающий:  Николай Сусло

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Николай Сусло
  Бен Боунс
  Мирко Прести
  Котаро Ямада
  Роналд Кениньш
  Владимир Романенко

Группа B

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+1).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 
В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 
Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Лука Грачнар
 Защитник:  Йеспер Йенсен
 Нападающий:  Эрик Панче

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Фабио Хофер
  Борна Рендулич
  Йеспер Йенсен
  Антон Петров
  Андреюс Жидковас
  Анже Куральт

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

2010 год в хоккее
Декабрь 2010 года
Спорт в Белоруссии в 2010 году
Спорт в Словении в 2010 году
М*1
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Белоруссии
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Словении
Чемпионаты мира в Словении
Чемпионаты мира в Белоруссии
Международные спортивные соревнования в Бобруйске
Международные спортивные соревнования в Бледе